Bíró Károly (1936) repülőmodellező, sportvezető
 Biró Károly (1941–2020) erdélyi magyar villamosmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár
 Bíró Károly (1944–2016) kézilabdázó, edző